Ryan Anderson puede referirse a lo siguiente:

 Ryan Anderson (baloncestista de 1987), jugador de baloncesto estadounidense nacido en 1987.
 Ryan Anderson (baloncestista de 1988), jugador de baloncesto estadounidense nacido en 1988.
 Ryan Anderson (baloncestista de 1992), jugador de baloncesto estadounidense nacido en 1992.
 Ryan Anderson (ciclista), ciclista canadiense.
 Ryan Anderson (jugador de béisbol), jugador de béisbol estadounidense.
 Ryan Anderson (jugador de fútbol americano), jugador de fútbol americano estadounidense.